Suamico ist die Bezeichnung für:
 Suamico (Wisconsin), eine Ortschaft im Brown County, im US-Bundesstaat Wisconsin
 Suamico River, ein Fluss im Brown County, im US-Bundesstaat Wisconsin